Petrelli ist der Familienname folgender Personen:

 Giuliano Petrelli, italienischer Schauspieler, Filmregisseur und Dokumentarfilmer
 Giuseppe Petrelli (1873–1962), italienischer Geistlicher, Bischof von Lipa und Diplomat des Vatikans